Кум може бити:
 Кум, види: Кумство
 Кум (роман), роман Марија Пуза
 Кум (филм), филм из 1972.
 Кум 2, филм из 1974.
 Кум 3, филм из 1990.
 , село у Велсу, Уједињено Краљевство
 , бивше село у Велсу, Уједињено Краљевство
 , планина у Словенији
 Песковита пустиња, врста песковите пустиње у Азији

Види још 
 Кумови, вишезначна одредница
 Кума, вишезначна одредница